forteca – ufortyfikowane miasto, gród, klasztor 
 Forteca (Fortress) – film australijski z 1986 roku, reż. Arch Nicholson
 Forteca (Fortress) –  film australijsko-amerykański z 1992 roku, reż. Stuart Gordon
 Forteca – polski zespół rockowy
 Forteca – skała w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

Zobacz też